Bugalski ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Bugalski (1963–2012), französischer Rallyefahrer
 Stanisław Bugalski (1931–1991), polnischer Radrennfahrer